Anouk Roest – ex giocatore di calcio a 5 olandese
 Patrick Roest – pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
 Robert Roest – ex calciatore e allenatore di calcio olandese
 Stacy Roest – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Theodorus Marinus Roest – numismatico olandese